Петар Јојић се може односити на:

 Петра Јојића, (1889—1916) земљорадника, учесника Балканских ратова и Првог светског рата и носиоца Карађорђеве звезде са мачевима,
 Петра Јојића, политичара и некадашњег министра Савезне владе СР Југославије